A szovjet férfi vízilabda-válogatott a Szovjetunió nemzeti csapata volt 1951 és 1991 között, amelyet a Szovjet Vízilabda-szövetség, (oroszul: Федерация водного поло СССР, magyar átírásban: Fegyeracija vodnovo polo SZSZSZR) irányított.

Meglehetősen eredményesek voltak, mivel több alkalommal is megnyerték a rangos nemzetközi versenyeket. Kétszeres olimpiai (1972, 1980), világ (1975, 1982) és világkupagyőztesek (1981, 1983). E mellett 5 alkalommal nyerték meg az Európa-bajnokságot (1966, 1970, 1983, 1985, 1997).

Eredmények

Olimpiai játékok

Világbajnokság

Európa-bajnokság

Világkupa

Források 

Vízilabda-válogatottak
A Szovjetunió sportélete